

Personne 
 Alara, un pharaon

Acronyme 
 ALARA (As Low As Reasonably Achievable ; en français, aussi bas que raisonnablement possible), un principe en sécurité nucléaire